Als Neue Deutsche Küche bezeichnet man:

die Nouvelle Cuisine in Deutschland 
eine moderne Variante der Deutschen Küche